Tikka kan avse:
 Tikka (namn) – finskt familjenamn
 Tikka masala – indisk mat
 Tikka (ö i Finland) – i  landskapet Satakunta

Se även
 Tika (olika betydelser)